Polerieka – część wsi Abramová na Słowacji
 Polerieka – potok, dopływ rzeki Turiec na Słowacji